Pałac w Wiśniowej – wybudowany w latach 1872–1884 w Wiśniowej z przebudowy renesansowego dworu z XVI w.

Położenie 
Pałac położony jest w Wiśniowej – wsi w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Świdnica.

Historia 
W 1872 r. Gustaw von Zedlitz und Leipe (1824-1914) zbudował eklektyczny pałac o cechach neorenesansowych. Od frontu ryzalit z głównym wejściem; nad nim kartusz z dwoma herbami: von Zedlitz und Leipe (po lewej) oraz przedstawiający świdnickiego gryfa trzymającego w łapach różę (po prawej); poniżej dewiza Królestwa Prus Gott mit uns (Bóg z nami). Obiekt rozbudowany w 1899 r. jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park, trzy oficyny mieszkalne i spichlerz.

Gustaw von Zedlitz und Leipe 20.05.1856 ożenił się z Joanną hr. Lippe-Weissenfeld (1828-1862), drugą jego żoną, poślubioną 31.10.1864 r., była Agnes von Seydlitz-Ludwigsdorf-Habersdorf.

Przypisy

Bibliografia 
 Słownik geografii turystycznej Sudetów. Masyw Ślęży. Równina Świdnicka. Kotlina Dzierżoniowska, t.20, pod red. Marka Staffy, Wrocław: "I-Bis", 2005, , s. 625
 Rezydencje ziemi świdnickiej, zespół redakcyjny: W. Rośkowicz, S. Nowotny, R. Skowron, Świdnica 1997, s. 85.

Pałace w województwie dolnośląskim
Zabytki w gminie Świdnica (powiat świdnicki)
Pałac